

Persone 
 Domenico Bolognese – poeta, drammaturgo e librettista italiano
 Franco Bolognese – miniatore italiano
 Gino Bolognese – calciatore italiano

Altro 
 Bolognese – relativo a residente od originario di Bologna 
 Bolognese – razza canina di origini italiane riconosciute dall'ENCI
 Dialetto bolognese – varietà linguistica della lingua emiliana

Pagine correlate 
 Bologna (disambigua)
 Bolognesi